Мішель Сулейман (нар. 1948) — ліванський державний та військовий діяч.
 Мішель Сулейман (нар. 1932) — ліванський поет
 Омар Сулейман